Марко Марковић (Шабац, 27. октобар 1979) српски је телевизијски, гласовни и позоришни глумац.

Биографија 
Марко Марковић је рођен у Шапцу 27. октобра 1979. године. Глуми у дечјим позоришним представама у Београдским позориштима. Радио је преко стотину синхронизација за студије Призор, Лаудворкс, Студио, Блу хаус, Имаго продукција, Моби, Голд Диги Нет, Мириус, Вочаут, Соло, Басивити и Аудио визард Ем ен Ди као и за Ливада Београд, Земља чуда и Синкер медија и телевизију Хепи.

Улоге

Филм и серија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2003. || М(ј)ешовити брак || 
|-
| 2005. || Часовник || Човек
|-
| 2006. || Нитрат цорба || Веселин
|-
| 2007. || Љубав и мржња || 
|-
| 2007. || Шумска школа || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Куку, Васа || 
|-
| 2010. || Види, странче || 
|-
| 2010. || Човек из Багомба || Бетмен
|-
| 2014. || Новембарски човек || Федерово обезбеђење
|-
| 2016. || Андрија и Анђелка || Ватрогасац итд.
|-
| 2017. || Мамини синови || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2020. || Југословенка || 
|}

Позориште 
Пинокио
 Девојка цара надмудрила
 Палчић
 Женидба краља Вукашина
 Ивица и Марица и опака старица
 Петар Пан

Бошко Буха
 Принцезин осмех
 Снежна бајка
 Побуна лутака
 Чаробњак из Оза
 Голи краљ

Чарапа
 Паткица жуткица
 Три јунаштва Краљевића Марка
 Три прасета
 Неваљалко и добрићи у новогодишњој ноћи
 Новогодишња заврзлама
 Како су дрво и цвет спасили свет

Синхронизације

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1979.
Шапчани
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци